Jo Pavey – mezzofondista britannica
 Kenny Pavey – ex calciatore inglese